Le Siège de Sébastopol est le titre d'une toile panoramique circulaire monumentale conçue par l'artiste peintre Franz Roubaud (1856-1928) achevée en 1904. Elle mesure 14 m de haut sur 115 m de large et représente une scène historique : le siège de Sébastopol par les troupes franco-britanniques durant la guerre de Crimée. L'œuvre est présentée de 1905 à 1942 au musée du panorama de Sébastopol, spécialement construit pour l'abriter. Le bâtiment et la toile disparaissent presque entièrement lors du bombardement de la ville par l'armée allemande au cours de la Seconde guerre mondiale. Une réplique réalisée après la fin du conflit est exposée dans le musée du panorama reconstruit à l'identique. 

L'œuvre originale a été exécutée conformément à une commande passée par la Russie impériale en vue de la commémoration, projetée pour 1905, du cinquantenaire de la fin du siège de Sébastopol. Lauréat d'un concours organisé en 1901 au terme duquel son projet est choisi parmi ceux de neuf autres candidats, Franz Roubard constitue une équipe et réalise son œuvre à Munich en collaboration avec les artistes peintres L. Schenhen, I. Merte, K. Froch et une vingtaine d’étudiants de l'académie de peinture de Bavière. Elle est transportée à Sébastopol et inaugurée en 1905.

La réplique est une reconstitution réalisé après la guerre par une équipe de peintres russes à partir de fragments originaux sauvés mais trop détériorés pour être recollés, de photos et d'anciens livrets.

Notes et références 

Tableau d'un peintre russe
Tableau réalisé en 1904
Peinture de bataille
Sébastopol
Ukraine dans la peinture
Peinture panoramique